El Torneig de Santiago 2011, també és conegut com a Movistar Open 2011, és un esdeveniment tennístic inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va disputar entre el 30 de gener i el 6 de febrer de 2011 al Club Piedra Roja Hacienda de Chicureo, prop de Santiago, Xile.

El tennista català Tommy Robredo va tornar a guanyar un torneig individual gairebé dos anys després del seu darrer títol.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011